Кре́м'янка — річка в Україні, у  Сколівському районі Львівської області, права притока Рожанки (басейн Дністра).

Опис 
Довжина річки приблизно 5 км. Формується з багатьох безіменних струмків.

Розташування 
Бере початок на південному заході від урочища Колавіще. Тече переважно на північний захід і у селі Нижня Рожанка впадає у річку Рожанку, праву притоку Опору.

Примітки 

Малі річки України
Річки Львівської області
Річки Сколівського району
Статті про річки Львівської області без зображення в картці